Tucano bezeichnet:
 Tucano-Sprachen, eine Sprachfamilie, die zu den indigenen Sprachen Südamerikas gehört
 Tucano (Ethnie), Volksgruppe in Kolumbien und Nordwest-Brasilien
 Tucano (Saft), ein deutscher Markenanbieter von Fruchtsäften
 den italienischen Namen der Vogelfamilie der Tukane
 den italienischen und lateinischen Namen eines Sternbilds, siehe Tukan (Sternbild)
 ein Flugzeug von Embraer, siehe Embraer EMB 312
 Tucano (Bahia), eine Gemeinde in Brasilien
 eine Mähdrescher-Baureihe der Firma Claas, siehe Claas Tucano
 ein Hersteller von Taschen für Notebooks und Tablets 

Siehe auch: Tukan